Рід Canis, типовими предстваниками якого є вовки, койоти та шакали, також обʼєднує інші вимерлі й нині живучі види, багато з яких діляться на численні підвиди.

Сучасні види і підвиди

Вимерлі види

Посилання 

Вовки
Вовк